Robert Anderson (1805–1871) – amerykański wojskowy
 Robert Woodruff Anderson (1917–2009) – amerykański scenarzysta
 Bob Anderson (1931–1967) – brytyjski kierowca
 Bob Anderson (1935–2015) – amerykański baseballista
 Robert Anderson (ur. 1946) – amerykański malarz
 Robert Anderson (1922-2012) – brytyjski szermierz

Zobacz też 
 Robert Andersson